Первая лига 2009/2010 годов () — 62-й сезон второй по значимости лиги Польши по футболу с момента её создания. В чемпионате приняли участие 18 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Первая лига 2009/2010 на 90minut.pl 
 Первая лига 2009/2010 на rsssf.com 

2009/2010
Польша
Польша
Спорт в Польше в 2009 году
Спорт в Польше в 2010 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2009/2010